Le pompage est, en hydraulique, une activité qui consiste à utiliser une pompe pour déplacer un fluide.
 Le pompage est, en aérodynamique, un phénomène d'instabilité intervenant dans un compresseur et donnant naissance à des ondes longitudinales.
 Le pompage optique est une technique élaborée en 1950 par Alfred Kastler pour modifier les états des atomes à l'aide d'une irradiation lumineuse polarisée.
 Le pompage-turbinage est une technique de stockage de l'énergie électrique consistant à remplir ou vider au gré des besoins un bassin d'eau en altitude.